Reyezuelo canario puede referirse a dos aves paseriformes:

Regulus teneriffae; o
Regulus regulus ellenthalerae.